Fork
Forks (Washington)
Forks Township
Fork Township
The Forks

Desambiguação